Maomé Ali (1769–1849) — vice-rei otomano do Egipto de 1805 a 1848
Muhammad Ali Jinnah (1876–1948) — líder dos muçulmanos na Índia Britânica e fundador de Paquistão
Muhammad Ali (n. 1942) — nascido Cassius Marcellus Clay Jr., pugilista norte-americano
Ali Mohammed Ghedi (n. 1952) — veterinário e político da Somália

Desambiguações de antropônimos